Welsh corgi cardigan  – razza canina
 Welsh corgi pembroke  – razza canina